Аурора — провінція Філіппін
 Аурора (Іллінойс) — місто у США
 Аурора (Колорадо) — місто у США
 Вулиця Аурора (Ресіфі) — вулиця у місті Ресіфі (Бразилія)

Див. також 
 Аврора